Ралица () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Момчилград. Население составляет 50 человек.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Момчилград — Ердинч Исмаил Хайрула (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области